Совет безопасности — название совещательных органов:

 Совет Безопасности ООН
Совет безопасности Российской Федерации
 Совет безопасности СССР

См. также 
 Государственный совет безопасности
 Совет национальной безопасности